Никола́й Ефи́мович Бара́нов (17 июля 1927, д. Сальница-Слободка, Арсеньевский район, Тульская губерния, СССР — 14 ноября 2009, Тула, Тульская область, Россия) — машинист электровоза локомотивного депо Тула-I Московской железной дороги, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился 17 июля 1927 года в деревне Сальница-Слободка Арсеньевского (ныне Чернского) района Тульской губернии в небогатой крестьянской семье.

В 1942 году направлен обучаться в Уфимское железнодорожное училище, в июле 1944 года окончил учёбу с отличием. В октябре 1944 года устроился кочегаром в паровозное депо Тула-1.
 
Жил в общежитии депо, параллельно работе 4 года учился в вечерней школе. Будучи формально помощником машиниста, самостоятельно подготовился и в 1952 году сдал экзамен на право управлять паровозом в качестве машиниста, и стал управлять тяжёлыми поездами серии ФД. Получив документы о среднем образовании, поступил в Московский железнодорожный техникум имени Андреева и в 1965 году окончил его с отличием, получив специальность «техник-электромеханик».

С 1962 по 1966 год провел 145 тяжеловесных поездов, в которых перевез сверх нормы 34308 тонн груза, при этом сэкономил более 130 тысяч киловатт-часов электроэнергии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 августа 1966 года «за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий семилетнего плана перевозок, развитии и технической реконструкции железнодорожного транспорта» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

После работал машинистом-инструктором, освоил новый участок Тула — Орехово-Зуево. После ухода на заслуженный отдых основал и возглавил организацию ветеранов депо, после организовал музей депо Тула-I и открыл его в 1997 году в год 130-летия депо, став хранителем музея.

Жил в Туле, где скончался 14 ноября 2009 года, похоронен на Городском кладбище № 1.

Награждён 2 орденами Ленина (1959, 04.08.1966), орденом «Знак Почёта», медалью «За трудовое отличие» (1954), другими медалями, знаком «Почётный железнодорожник» (1960).

Примечания 

Похороненные на Смоленском кладбище (Тула)
Делегаты XXIII съезда КПСС
Машинисты локомотива
Выпускники Московского колледжа транспорта